Юма може да се отнася за:
 Юма, етническа група в Северна Америка
 Градове в САЩ
 Юма (Аризона)
 Юма (Колорадо)
 Юма (Канзас)
 Окръзи в САЩ
 Юма (окръг, Аризона)
 Юма (окръг, Колорадо)